Jean Bourgoin peut désigner :
 Jean Bourgoin (1590-1645), écrivain politique, auteur d'écrits dénonçant les abus et les malversations des financiers et officiers du roi ;
 Jean Bourgoin (1897-1977), ingénieur militaire français ;
 Jean Bourgoin (1913-1991), directeur de la photographie français.

Notes et références